Альянс Премьер-лиги 1981-82 — 3-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии. В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Ранкорн (из Северной Премьер-лиги)
 Дартфорд (из Южной Футбольной лиги)
 Троубридж Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Дагенем (из Истмийской лиги)
 Энфилд (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Нанитон Боро (в Южную Футбольную лигу)
 Уэлдстон (в Южную Футбольную лигу)
 Бангор Сити (из Северную Премьер-лигу)

Турнирная таблица

Выборы 
Как победитель Альянса Премьер-лиги, «Ранкорн» выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1981/82. Голосование прошло следующим образом:

В результате «Ранкорну» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1981
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1982 году